Круз де Пиједра има више значења:

 Круз де Пиједра (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Круз де Пиједра (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Круз де Пиједра (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Круз де Пиједра (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Круз де Пиједра (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Круз де Пиједра (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Круз де Пиједра (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Круз де Пиједра (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Круз де Пиједра (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Круз де Пиједра (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Круз де Пиједра (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Круз де Пиједра (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Круз де Пиједра (Чарапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Круз де Пиједра (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Круз де Пиједра (Сан Херонимо Сосола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Круз де Пиједра (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Круз де Пиједра (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Круз де Пиједра (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Круз де Пиједра (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику